Castellnou de Bages – provincia di Barcellona
Castellnou de Seana – provincia di Lleida